Пристромы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пристромы — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Украина 
 Пристромы — село в Бориспольском районе Киевской области.